AJAX (ang. Asynchronous JavaScript and XML, asynchroniczny JavaScript i XML) – technologia tworzenia aplikacji internetowych
 Ajax – planetoida o numerze katalogowym 1404
 Ajax – miejscowość w prowincji Ontario, w Kanadzie
 Ajax – projekt muzyczny Jaco van der Merwe'a
 AFC Ajax – holenderski klub piłkarski
 Ajax Kapsztad – klub piłkarski w Południowej Afryce
 „Ajax” – nazwa francuskich okrętów
 USS Ajax – nazwa okrętów US Navy
 HMS Ajax – nazwa brytyjskich okrętów

Zobacz też 
 
 Ajaks – strona ujednoznaczniająca
 Ajas – strona ujednoznaczniająca